Der Challenger La Manche – Cherbourg 2021 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Februar 2021 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin